MGW steht für:
 Müttergenesungswerk
 eine Netzfunktion, siehe Media Gateway

 Morgantown Municipal–Walter L. Bill Hart Field (IATA-Code)
 Musikgymnasium Wien, Schule in Österreich, Wien

mgw steht für:
 Matumbi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Lindi (Region), Tansania

MGW